Пытель — фамилия. Известные носители:

 Пытель, Антон Яковлевич (1902—1982) — советский хирург-уролог, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Пытель, Божена (род. 1945) — французская, ранее польская, шахматистка, международный мастер среди женщин (1974).
 Пытель, Кшиштоф (род. 1945) — французский шахматист, международный мастер (1975).
 Пытель, Юрий Антонович (1929—1998) — российский уролог, профессор, член-корреспондент АМН СССР.